Garibaldi puede referirse a:

Personas
 Giuseppe Garibaldi, 1807-1882, héroe de la unificación italiana;
 Anita Garibaldi, 1821-1849, revolucionario nacida en Brasil y esposa del anterior;
 Menotti Garibaldi,1840-1906, militar y político italiano, hijo de Giuseppe y Anita; 
 Ricciotti Garibaldi,1847-1924, general italiano, hijo de Giuseppe y Anita, y padre de Pepinno.; 
 Peppino Garibaldi, 1879-1950, hijo de Ricciotti y nieto de Giuseppe,  militar italiano que participó en la Revolución mexicana, también conocido como José Garibaldi;

Localidades y divisiones admninistrativas 
 Garibaldi, localidad de la Argentina;
 Garibaldi, ciudad del Brasil;
 Garibaldi, localidad de los Estados Unidos;
 Garibaldi, localidad de Uruguay;

Música 
 Garibaldi (1988-1998), banda de música de México;

Parques y plazas 
 Plaza Garibaldi, plaza pública de la Ciudad de México;
 Piazza Garibaldi, plaza de Nápoles, en Italia;

Museos 
 Casa de José Garibaldi, Museo dedicado a Giuseppe Garibaldi en el inmueble en el que residió en la ciudad de Montevideo, Uruguay;

Transporte 
 La Estación de Garibaldi, estación del metro de París, Francia;
 Garibaldi, estación del metro de la ciudad de México;
 ARA Garibaldi (1895-1934), crucero acorazado de la Clase Giuseppe Garibaldi de la Armada argentina;
 Estación Porta Garibaldi estación del metro de Milán;

Unidades militares 
 El Batallón Garibaldi integrado en las Brigadas Internacionales durante la Guerra civil española (1936-1939);
 Giuseppe Garibaldi (1899-1915), crucero acorazado de la Regia Marina, Clase Giuseppe Garibaldi;
 Giuseppe Garibaldi (1936-1971), crucero ligero de la Clase Duca degli Abruzzi;
 Giuseppe Garibaldi (1983-), portaaeronaves de la Marina Militare.

Animales 

 El garibaldi, pez tropical.

Bebidas 

 El garibaldi, un cóctel a base de Campari y jugo de naranja.